

Toponyme 

 Paulis, ancien nom de la ville d'Isiro, en  République démocratique du Congo.
 Păuliș, commune du județ d'Arad, en Roumanie.

Patronyme 

 Albert Paulis (1875-1933), militaire et explorateur belge.
 Ilse Paulis (1993-), rameuse néerlandaise.
 Lucie Paulis (1878-1952), artiste dentellière, professeure, conférencière spécialiste de la dentelle manuelle industrielle et conservatrice belge.